Pustkowie peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lubusz
Pustkowie, un village.

 dans la voïvodie de Silésie
Pustkowie, un village du powiat de Gliwice ;
Pustkowie, un village du powiat de Lubliniec.

 dans la voïvodie de Poméranie
Pustkowie, un village du powiat de Chojnice ;
Pustkowie, un village du powiat de Starogard.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale
Pustkowie, un village.